een plaats in de Amerikaanse staat Texas, zie Odem (Texas)
 een Joodse nederzetting op de Golanhoogte, zie Odem (Golan)